Steinhoff  ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard J. Steinhoff (* 1961), deutscher Neurologe
 Bruno Steinhoff (* 1937), deutscher Unternehmer
 Emil Steinhoff (1883–?), deutscher SA-Funktionär
 Ernst Steinhoff (1908–1987), deutsch-US-amerikanischer Raumfahrtingenieur

 Fritz Steinhoff (1897–1969), deutscher Politiker (SPD)
 Gerda Steinhoff (1922–1946), deutsche KZ-Aufseherin
 Gustav Steinhoff (* 1958), deutscher Herzchirurg
 Hans Steinhoff (1882–1945), deutscher Filmregisseur
 Hans-Hugo Steinhoff (1937–2004), deutscher Mediävist
 Heinrich Steinhoff (um 1540–1611), deutscher Geistlicher, Abt von Grafschaft
 Ilse Steinhoff (1909–1974), deutsche Fotografin
 Johannes Steinhoff (1913–1994), deutscher General der Luftwaffe

 Lotte Steinhoff (1904–1988), deutsche Schauspielerin
 Martin Steinhoff (* 1950), deutscher Intendant
 Otto Steinhoff (1873–1931), deutscher Eisenbahnunternehmer
 Uwe Steinhoff (* 1968), deutscher Philosoph und Politologe
 Volker Steinhoff (* 1963), deutscher Journalist
 Werner Steinhoff (1875–1949), deutscher Volkswirt und Politiker (DNVP)

Steinhoff steht weiter für:
 Steinhoff International Holdings, niederländischer Möbelkonzern

Siehe auch:
 Steinhof
 Steinshof